Альфонсо XIII (значения):

 Альфонсо XIII — король Испании (1886—1931), дед ныне царствующего короля Хуана Карлоса I
 Альфонсо XIII — испанский линейный корабль типа «Эспанья», нёсший службу в составе Военно-морских сил Испании с 1915 по 1937 годы